Adeyemo ist der Familienname folgender Personen:

 Fatai Adeyemo (* 1961), nigerianischer Tischtennisspieler
 Ola Adeyemo (* 1995), nigerianischer Fußballspieler
 Olanike Adeyemo (* 1970), nigerianische Medizinerin
 Wally Adeyemo (* 1981), US-amerikanischer Jurist und Regierungsbeamter